La Philosophie dans le boudoir#Résumé
Jean Lorrain#Liens externes